Heinestraße steht für:
 Heinestraße (Ballenstedt), siehe Liste der Kulturdenkmale in Ballenstedt
 Heinestraße (St. Johann, Saar), siehe Liste der Baudenkmäler in St. Johann (Saar) #Heinestraße
 Heinestraße (Wien)
 Heinestraße (Würzburg), siehe Liste der Baudenkmäler in Würzburg-Altstadt

Siehe auch:
 Heinrich-Heine-Straße
 Heinrich-Heine-Allee